39-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО (39-й гв. иап ПВО) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 731-й истребительный авиационный полк ПВО;
 39-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО;
 Полевая почта 53848.

Создание полка 
39-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО образован 31 марта 1943 года путём переименования 731-го истребительного авиационного полка ПВО в гвардейский за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР.

Расформирование полка 
39-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО в связи со значительным сокращением Вооружённых Сил 24 марта 1960 года был переформирован в 500-й гвардейский зенитно-ракетный полк с передачей из 19-й дивизии ПВО в состав 11-й дивизии ПВО (г. Никополь).

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 31 марта 1943 года по 1 января 1945 года.

Командиры полка 
 гвардии майор Лешко, Дмитрий Константинович — 31.03.1943 — 06.11.1943 (погиб);
 гвардии подполковник Новиков, Иван Иосифович — 11.1943 — 05.1945;
 гвардии полковник Терновой, Борис Яковлевич 1946 — 1947;
 гвардии подполковник Кухаренко, Николай Григорьевич — 03.1947 — 01.1948.

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 

 ПВО Воронежа
 ПВО Воронежского фронта
 ПВО Московского военного округа
 ПВО в границах Воронежского корпусного района ПВО
 ПВО в границах Киевского корпусного района ПВО
 ПВО в полосе Воронежского фронта
 ПВО в полосе Степного фронта
 ПВО в полосе 2-го Украинского фронта
 ПВО в полосе 1-го Украинского фронта
 ПВО в полосе 1-го Белорусского фронта

Полк принимал участие в операциях и битвах:
 Битва за Днепр — с 20 ноября 1943 года по 23 декабря 1943 года
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года
 Ровно-Луцкая операция — с 27 января 1944 года по 11 февраля 1944 года

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Единственная известная фотография самолёта 39-го гв. иап в период ВОВ
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны
 Сайт Майкла Холма

Гвардейские полки
Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Участники битвы за Днепр